Stranamore – programma televisivo andato in onda dal 1994 al 2009
 Stranamore (pure questo è amore)/Il capolavoro – singolo di Roberto Vecchioni del 1978, estratto dall'album Calabuig, stranamore e altri incidenti
 Stranamore  – raccolta di Roberto Vecchioni del 2008

Pagine correlate 
 Il dottor stranamore (film)
 Il dottor Stranamore (romanzo)
 Strangelove